The Herald, magazine syndical hebdomadaire publié à Adélaïde en Australie-Méridionale entre 1894 et mars 1910
 The Herald, quotidien national zimbabwéen
 ''The Herald, quotidien écossais.